Slovo perimetr pochází z řeckých slov peri (kolem, okolo) a řeckého metron (rozměr, měřidlo). 
Význam může být:

 obecně obvod nějakého území

 obranný perimetr – ve vojenství hranice obrany, předpolí

 perimetr (lékařství)
 přístroj k určování rozsahu zorného pole oka
 rozsah zorného pole oka

 perimetr (stavebnictví) – soklový polystyren

Externí odkazy